Ежо́вница, или Иглица, или Эхинария () — монотипный род травянистых растений семейства . Включает единственный вид — Ежовница голо́вчатая ().

Ареал 
Родина — страны Средиземноморья, вид распространён до Крыма и Закавказья.

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение, 5—25 см высотой. Сильно укороченное соцветие имеет вид шаровидной головки из 2—3 цветковых колосков с недоразвитыми верхними цветками. Цветочные чешуи разделены вверху на несколько растопыренных зубцов.

Синонимика 
Рода
 
 

Виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Злаки
Флора Евразии
Монотипные роды растений
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum